Хмельни́цкая о́бласть (), разг. Хмельнитчина () (до 4 февраля 1954 года — Ка́менец-Подо́льская ()) — область на Украине, относится к западной части Украины и расположена на землях Восточного Подолья и Южной Волыни.

Площадь области составляет  ( % площади территории Украины). Население —  (на 1 января 2020 года).

Административный центр и крупнейший город — Хмельницкий, другие крупные города — Каменец-Подольский, Шепетовка, Нетешин, Славута, Староконстантинов.

Физико-географическая характеристика

Географическое положение 
Территория области находится между 48°27' и 50°37' северной широты и между 26°09' и 27°56' восточной долготы. Протяжённость области с севера на юг — , а с запада на восток — . Граничит на северо-западе с Ровненской, на северо-востоке с Житомирской, на востоке с Винницкой, на юге с Черновицкой, на западе с Тернопольской областями.

Рельеф 

Большую центральную часть области занимает Подольская возвышенность (преобладающие высоты — —), по которой проходят водоразделы Днепра, Южного Буга и Днестра. На северо-западе в пределы области заходит Волынская возвышенность (высоты до ), а на севере — Полесская низменность (высоты —). Юго-запад пересекает Толтровый кряж, на котором находится наивысшая точка области — гора Великая Бугачиха (). Здесь распространены карстовые формы рельефа, попадаются пещеры (Атлантида, Залучанская). Крайний юг имеет грядоподобную поверхность, расчленённую каньоноподобными долинами притоков Днестра. Уровень Днестровского водохранилища () является наинизшей высотной отметкой.

Гидрография 
По территории области протекают  длиной свыше  каждая. Крупнейшими являются Днестр (длина в пределах области — ) с притоками Збруч, Смотрич, Ушица; Южный Буг (длина в пределах области — ) с притоками Бужок, Волк, Иква; реки Днепровского бассейна — Горынь, Случь, Хомора.

Озёр мало. Встречаются преимущественно в бассейне Горыни. Крупнейшее водохранилище — Днестровское. Сооружено  и водохранилищ, главным образом в бассейнах Горыни и Южного Буга, в частности Щедровское (), Новоставское (), Кузьминское ().

История 
Каменные орудия на местонахождении Головчинцы-1, расположенном у села Меджибож вблизи внешней границы древней четвертичной террасы Южного Буга, найдены в ископаемых почвах широкинского этапа, которые формировались не менее 900 тыс. — 1,2 млн лет назад. Подобный возраст, вероятно, имеют древнейшие слои с археологическими находками на местонахождении . Свидетельствами использования огня людьми в Меджибоже А являются очаги в верхних её слоях — одни из самых древних, обнаруженных в Восточной Европе. Время функционирования верхних слоёв Меджибожа 1 (слой 16а) и Меджибожа А (слой 1) относится к интервалу 380—400 тыс. лет назад. К нижнему палеолиту (средний ашель) относится и стоянка Лука-Врублевецкая на левом берегу Днестра. Типичный микок характеризуется единичными находками, включая типичный сердцевидный бифас с реки Смотрич на окраине Негина.

К культуре шаровидных амфор относятся могильники в Илятке.

В Луке-Врублевецкой найдены остатки поселения 4000—3000 годов до н. э., которое относится к раннему этапу трипольской культуры (единичное погребение в жилище). В окрестностях города Полонное нашли двухслойное поселение эпохи энеолита-бронзы с керамикой трипольской культуры 4—3 тыс. до н. э. и керамикой эпохи бронзы 2 тыс. до нашей эры.

К черняховской культуре относится поселение на реке Горынь в селе Лепесовка.

В XI—XIII веках между верховьями Южного Буга и Тетерева существовала Болоховская земля. Меч из Карабчиева — один из самых красивых древнерусских мечей, найденный под Каменец-Подольским, датируется X — первой половиной XI века. Рукоять меча — европейско-русского типа, орнамент — византийского типа. Тихомльское городище XII века расположено на месте древнерусского города Тихомля в бассейне реки Горыни. В 1144 году черниговский князь Изяслав Давыдович занял Ушицу, принадлежавшую тогда галицкому князю Владимиру Володаревичу. В 1159 году с половцами и берладниками Ушицу осадил Иван Ростиславич Берладник, но ушёл в Киев на помощь Изяславу Давыдовичу. В городе Полонное недалеко от костёла святой Анны нашли свинцовую грамоту XII века с кириллическим текстом.

Неподалёку от Каменец-Подольского был найден клад из 297 фрагментов вогнутых монет XIII века византийского типа.

Каменец-Подольский в 1434—1793 годах был центром Подольского воеводства в составе Малопольской провинции Короны Польской.

Подольское наместничество в Российской империи было образовано в 1793 году.

В 1796 году Подольское наместничество было преобразовано в Подольскую губернию.

Область была выделена 22 сентября 1937 года из Винницкой области. До 26 апреля 1954 года носила название Каменец-Подольская область. Административным центром области изначально был город Каменец-Подольск (он же город Каменец-Подольский с 9 августа 1944 года). Но 12 мая 1941 года административный центр области перенесли в город Проскуров, а область оставалась «Каменец-Подольской» до 1954 года, когда Проскуров переименовали в Хмельницкий.

Население 
Численность наличного населения области на 1 января 2020 года составляет 1 254 702 человека, в том числе городского населения 720 752 человека, или 57,4 %, сельского — 533 950 человек, или 42,6 %.

Численность населения, в тысячах человек, по расчётам и переписям населения , в современных границах:

 1 093 (1897)
 1 465 (1914)
 1 774 (1926)
 1 651 (1939)
 1 606 (1959)
 1 615 (1970)
 1 558 (1979)
 1 527 (1989)
 1 431 (2001)
 1 334 (2010)
 1 307 (2014)
 1 257 (2019)

Административно-территориальное устройство 

Административный центр Хмельницкой области — город Хмельницкий.

Районы 
17 июля 2020 года принято новое деление области на 3 района:

Районы в свою очередь делятся на городские, поселковые и сельские объединённые территориальные общины ().

Населённые пункты 
Населённые пункты с количеством жителей свыше 5 тысяч

Города

Посёлки

Сёла

История деления области 
8 декабря 1966 года были образованы Виньковецкий, Полонский, Старосинявский и Теофипольский районы.

Число административных единиц, местных советов и населённых пунктов области до 17 июля 2020 года:
 районов — 20;
 районов в городах — 0;
 населённых пунктов — 1451, в том числе:
 сельских — 1414;
 городских — 37, в том числе:
 посёлков городского типа — 24;
 городов — 13, в том числе:
 городов областного значения — 6;
 городов районного значения — 7;
 сельских советов — 568.

20 районов до 17 июля 2020 года:

Статусы городов до 2020 года:

Органы власти 
Местное самоуправление в области осуществляет Хмельницкий областной совет, исполнительную власть — Хмельницкая областная государственная администрация. Главой области является председатель облгосадминистрации, назначаемый Президентом Украины, с 3 декабря 2020 года данную должность занимает Сергей Гамалий.

Экономика 

По материалам Комитета статистики Украины и Главного управления статистики в Хмельницкой области

Уроженцы 

 Герои Советского Союза

 Бейдер, Хаим Волькович (1920—2003) — советский филолог, литератор и журналист, один из ведущих учёных идишской культуры в СССР.
 Герций, Юрий Викторович (род. 1 июня 1946, село Рябиевка, Волочисский район, Хмельницкая область) — российский государственный деятель, руководитель Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) в 2008—2013 годах.
 Кондратюк, Николай Кондратьевич (1931—2006) — оперный певец, народный артист СССР (1978).
 Левицкий, Алексей Яковлевич (род. 1931) — оперный певец, заслуженный артист РСФСР (1962), народный артист РФ (1996).
 Мельникова, Тамара Михайловна (род. 1940) — российский музейный работник, педагог, литературовед. Директор ФГУК «Государственный Лермонтовский музей-заповедник „Тарханы“» с 1978 года. Заслуженный работник культуры РСФСР.
 Маняк, Владимир Антонович (1934—1992) — украинский писатель, поэт, прозаик, публицист, общественный деятель. Член Союза писателей Украины, Союза писателей СССР (1967).
 Матвиенко, Валентина Ивановна (род. 1949) — российский государственный деятель, губернатор и председатель Правительства Санкт-Петербурга в 2003—2011 годах, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 2011 года.
 Мазур, Алла Григорьевна (род. 16 сентября 1965) — украинская журналистка. Ведущая информационной программы ТСН на украинском канале «1+1».
 Мейхер, Надежда Александровна (род. 1982) — украинская певица, телеведущая. Солистка известной украинской женской поп-группы «ВИА Гра».
 Пономарёв, Александр Валерьевич (род. 1973) — украинский эстрадный певец, народный артист Украины.
 Степанков, Константин Петрович (1928—2004) — актёр театра и кино, народный артист СССР (1977).
 Швец, Владимир Александрович (1949) — заслуженный журналист Украины, Член Союза журналистов Украины.
 Укупник, Аркадий Семёнович (род. 1953) — российский композитор, поп-певец, продюсер группы «Кар-Мэн», заслуженный артист России.
 Леся Никитюк (род. 1987) — украинская актриса, телеведущая программы «Орёл и решка» на российском канале «Пятница!».
 Татаринцева, Ольга Алексеевна (1967) — художник.

Награды 
 Орден Ленина (26 февраля 1958 года).

См. также 
 Подольская губерния
 Города Хмельницкой области

Примечания

Ссылки 

 Администрация Хмельницкой области